Lifetime (deutsch: Lebenszeit) bezeichnet:
 The Tony Williams Lifetime, Jazzband
 eine amerikanische Hardcoreband aus New Jersey, siehe Lifetime (Hardcore-Punk-Band)
 Lifetime Television, US-Sender
Customer Lifetime Value, Kennzahl der Betriebswirtschaft
Alben:
Dream of a Lifetime, Marvin Gaye
Lifetime Supply of Guilt, Duskfall
In My Lifetime, Vol. 1, Jay Z.
King for a Day… Fool for a Lifetime, Faith No More
Siehe auch:
Once in a Lifetime 
Lifetime Achievement Award